Филипа од Еноа (Валансјен, 24. јун 1314 — Замак Виндзор, 15. август 1369) била је супруга Едварда III Плантагенета. Била је кћерка Вилијама I, грофа од Еноа и Жане од Валоа.

Породично стабло

Референце 

Династија Плантагенет
Рођени 1314.
Умрли 1369.